Mont Hope (Mount Hope) peut référer à plusieurs lieux :
 Mont Hope dans la péninsule Antarctique dont il est le point culminant ;
 Mont Hope au pied du glacier Beardmore en Antarctique ;
 Mont Hope en Nouvelle-Galles du Sud, Australie ;
 Mont Hope au Victoria, Australie ;
 Mont Hope au pays de Galles, Grande-Bretagne ;
 le quartier Mount Hope à San Diego, Californie ;
 la ville Mount Hope au Kansas ;
 la ville Mount Hope dans l'État de New York ;
 la ville Mount Hope en Virginie-Occidentale ;
 la ville Mount Hope dans le Wisconsin.